Kajoran (Kajoran)
 Kajoran (Karanggayam)
 Kajoran (Klaten Selatan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing